Омельянович — украинская фамилия. Известные носители:

 Омельянович, Виктор Иванович (род. 1958) — советский гребец.
 Омельянович, Денис Сергеевич (род. 1977) — украинский политик.
 Омельянович, Сергей Леонидович (1977—2015) — украинский футболист.

Двойные фамилии